Мартин Хабада (; 14 июня 1977, Кладно) — бывший чешский хоккеист, нападающий. Воспитанник пражской «Спарты». Завершил игровую карьеру в 2014 году. Его последним клубом был «Литомержице», выступающий в первой лиге Чехии.

Карьера 
Мартин Хабада начал свою профессиональную карьеру в 1996 году в составе родной пражской «Спарты», выступая до этого за её фарм-клуб. В составе столичного клуба Мартин выступал до 2002 года, дважды за это время став победителем чешского первенства, а также завоевав серебряные медали Экстралиги.

В том же году на драфте НХЛ он был выбран в 8 раунде под общим 252 номером клубом «Нью-Йорк Айлендерс», сразу после этого отправившись в Северную Америку, где он стал выступать за фарм-клуб «островитян» «Бриджпорт Саунд Тайгерс». В составе «тигров» Хабада провёл 85 матчей, в которых он набрал 42 (22+20) очка, однако, так и не пробившись в НХЛ, в середине сезона 2003/04 он принял решение вернуться в «Спарту».

За 3 года в родном клубе Мартин смог стать трёхкратным чемпионом страны, набрав за это время 105 (44+61) очков в 153 проведённых матчах, после чего он подписал контракт с клубом Шведской элитной серии «Лулео». В составе клуба из одноимённого города Хабада выступал на протяжении 4 сезонов, в среднем набирая чуть менее 30 очков за сезон. 14 мая 2010 года Мартин заключил соглашение с другим шведским клубом — «Сёдертелье». Однако сезон 2010/11 стал неудачным для клуба — «Сёдертелье» покинул элитный шведский дивизион, а сам Хабада набрал 18 (7+11) очков в 46 матчах.

4 июля 2011 года Мартин подписал однолетний контракт с только что созданным клубом Континентальной хоккейной лиги — попрадским «Львом», однако, проведя в его составе 35 матчей, и набрав 7 (4+3) очка, 30 января 2012 года он заключил соглашение до конца сезона со швейцарским «Билем».

Международная 
В составе сборной Чехии Мартин Хабада принимал участие в матчах Еврохоккейтура в сезонах 2003/04, 2006/07 и 2007/08, проведя за это время 5 матчей и не набрав ни одного очка.

Достижения 
 Чемпион Чехии (3): 2000, 2002, 2006.
 Серебряный призёр чемпионата Чехии 2001.
 Бронзовый призёр чемпионата Чехии 1997, 2004

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 1 февраля 2012 года

1 — Переходный турнир.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Хоккеисты Чехии
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные правые нападающие
Игроки ХК «Спарта» Прага
Игроки ХК «Комета»
Игроки ХК «Кралупи-над-Влтавой»
Игроки «Бриджпорт Айлендерс»
Игроки ХК «Лулео»
Игроки ХК «Сёдертелье»
Игроки ХК «Лев» Попрад
Игроки ХК «Биль»
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой